Córico puede referirse a:

Córico, una antigua ciudad de Jonia.
Córico, una antigua ciudad de Cilicia.
Córico, un cabo situado en Cilicia, cerca de la ciudad del mismo nombre.
Corico, un postre del norte de México.
